słupek B – jeden ze słupków nadwozia
 słupek B – element problemu Wieże Hanoi